Чемпионат Северной Ирландии по футболу 2015/2016 — 115-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 8 августа 2015 и закончился 23 апреля 2016. Чемпионский титул защищает клуб «Крузейдерс».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Северная Ирландия
Футбол в Европе в 2015 году
Футбол в Европе в 2016 году
2010-е годы в Северной Ирландии